

Patronyme 

Antony Segard (1994-), samboïste français ;
Raymond Segard (1921-1996), acteur français ;
Norbert Ségard (1922-1981), physicien français.